Le tournoi Netsuite Open masculin 2017 est l'édition masculine 2017 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 26 au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 100 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Faraz Khan. 

En finale, Mohamed El Shorbagy l'emporte face au champion du monde Karim Abdel Gawad.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open féminin 2017
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2017
Sport aux États-Unis en septembre 2017
Squash en 2017